

Personen
 Hertog van Wellington, en in het bijzonder Arthur Wellesley, eerste hertog van Wellington (verscheidene plaatsen en zaken zijn naar hem vernoemd)
 Wellington Luís de Sousa (voetbalnaam Wellington), Braziliaans voetballer
 Wellington Nem, Braziliaans voetballer
 Wellington Sánchez (1974), Ecuadoraans voetballer

Plaatsen per continent

Afrika
 Wellington (Sierra Leone), woonwijk in Freetown
 Wellington (Zuid-Afrika), stad
 Wellington (wijndistrict), wijndistrict in de wijnregio Coastal Region

Europa
 Wellington (Shropshire), Engeland
 Wellington (Somerset), Engeland

Noord-Amerika

Canada
 Wellington (Manitoba) (provinciale electorale verdeeldheid in de provincie Manitoba)
 Wellington (Brits-Columbia)
 Wellington (Newfoundland en Labrador)
 Wellington (Halifax)
 Wellington (Yarmouth)
 Wellington (Queens)
 Wellington (Prince Edward Island)
 Wellington County (Ontario)
 Wellington (Ontario)
 Wellington (Edmonton)
 Wellington Bay
 Wellington Parish (New Brunswick)

Verenigde Staten
 Wellington (Colorado)
 Wellington (Florida)
 Wellington (Illinois)
 Wellington (Kansas)
 Wellington (Kentucky)
 Wellington (Missouri)
 Wellington (Ohio)
 Wellington (Texas)
 Wellington (Utah)

Oceanië

Australië
 Wellington (Nieuw-Zuid-Wales)
 Wellington (Victoria)
 Wellington (Zuid-Australië)

Nieuw-Zeeland
 Wellington (regio in Nieuw-Zeeland)
 Wellington (stad in Nieuw-Zeeland) (hoofdstad)
 Wellington (provincie), voormalige provincie

Overige
 Beef Wellington, een gerecht van biefstuk, paddenstoelen en bladerdeeg
 Royal Wellington, een Brits historisch motorfietsmerk
 Vickers Wellington, een middelzware bommenwerper gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Wellington (band), een boyband uit de Verenigde Staten
 Wellington (koekje), een amandelkoekje
 Wellington Cemetery, een Britse militaire begraafplaats in Frankrijk
 Wellingtons of wellies, Britse rubberen regenlaarzen, afkorting van Wellington boots genoemd naar Arthur Wellesley, eerste hertog van Wellington

Zie ook
 Mount Wellington, een berg in Tasmanië
 Wellington United, een voetbalclub uit Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland
 Wellingtoneiland, een eiland behorend tot Chili